Politian steht für:

 Politian (Theaterstück), ein Theaterstück von Edgar Allan Poe
 Politian, Kurzname des Humanisten Angelo Poliziano (1454–1494)